Бонифасио Леон Ортиз има више значења:

 Бонифасио Леон Ортиз (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бонифасио Леон Ортиз (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику